Алексе́евский райо́н — административно-территориальная единица (район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) в Волгоградской области России.

Административный центр — станица Алексеевская.

География 
Район расположен в северо-западной части Волгоградской области.
Территория района — 2,3 тыс. км².

Природа 
Располагается район в чернозёмно-степной зоне и подзоне южных и обыкновенных чернозёмов.

По району протекают крупные реки Хопёр и Бузулук.

На территории района располагаются крупные залежи мела, извести, глины, строительного песка и бутового камня.

Многие представители животного и растительного мира, обитающие на территории района, занесены в Красную книгу.

История 
Алексеевский район учрежден Постановлением Президиума ВЦИК 23 июня 1928 года в составе Хопёрского округа Нижне-Волжского края. С 1934 года в составе Сталинградского края, с 1936 года — Сталинградской (с 1961 — Волгоградской) области.

1 февраля 1963 года район был упразднён, 30 декабря 1966 восстановлен.

31 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 988-ОД район наделён статусом муниципального района. В его составе образованы 15 муниципальных образований (сельских поселений).

Символика 
Новые флаг и герб Алексеевского муниципального района Волгоградской области утверждены 1 февраля 2001 года Постановлением Алексеевской районной думы Волгоградской области № 1/6.

Автор символики — Ю. М. Курасов

Герб

Флаг

Обоснование символики

Население 

Распределение населения по полу:
 мужчин — 47,2 %;
 женщин — 52,8 %.

Муниципально-территориальное устройство 
В Алексеевском муниципальном районе выделяются 15 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
Алексеевский район включает 61 населённый пункт.

Экономика 
Значительную роль в экономике района играет сельское хозяйство: из 2,3 тыс. км² общей площади района 1,9 тыс. км² занимают сельскохозяйственные угодья. Здесь выращивается зерно, подсолнечник, гречиха, бахчевые культуры.

Кроме этого в районе производится и животноводческая продукция.

Транспорт 
Алексеевский район расположен вблизи (40 км) от федеральной автомобильной трассы «М-6» «Москва—Волгоград» и железнодорожной станции Филоново, Приволжской железной дороги. От автотрассы «М-6» и железнодорожной станции к станице Алексеевская проложена хорошая асфальтированная дорога. Эта дорога пересекает весь Алексеевский район в юго-западном направлении и является кратчайшим путём от трассы «М-6» до Ростовской области (через Волгоградскую область).

Образование 
В хуторе Самолшинский открыта Самолшинская школа-интернат «Алексеевский кадетский казачий корпус».

Достопримечательности 
На территории Алексеевского района находятся объекты особо охраняемых природных территорий:
 охотничий заказник «Усть-Бузулукский» (место охраны и воспроизводства диких животных в том числе бобра и выхухоли);
 государственный памятник природы озеро «Строкальное» (воспроизводство рыбы — лещ, рыбец);
 озеро «Култук» (воспроизводство водоплавающей дичи);
 озеро «Бабинское» (на поверхности водоёма плавающие острова древесно-кустарниковой растительности);
 урочище «Остров» (ценный пойменный лесной массив с преобладанием дуба, осины, ольхи);
 ландшафтный заказник «Тюльпанный» (участок целинной степи с тюльпанами Шренка).

Известные уроженцы 
 Валентин Михайлович Сеймов (1928, х. Рябовский — 2008) — советский и украинский учёный в области механики деформируемого твердого тела, динамической теории упругости, доктор технических наук (1977), профессор (1988).
 Иван Васильевич Мушкетов (, станица Алексеевская, Область Войска Донского — , Санкт-Петербург) — русский учёный, геолог и географ, профессор Петербургского горного института, знаменитый путешественник, член Императорского Русского Географического Общества. Исследователь Средней Азии, проводил геологические изыскания на Урале, на Кавказе, а также изыскания Кругобайкальской железной дороги (транссибирская магистраль) в Восточной Сибири.

Примечания

См. также 

 Административное деление Волгоградской области
 Населённые пункты Волгоградской области
 Флаг Алексеевского района

Ссылки 
 Алексеевский район на сайте областной администрации
 Алексеевский район на сайте Волгоградской областной думы
 Алексеевский район на сайте «Волгоградская область»